Der Einzelwettbewerb im Bogenschießen der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München wurde vom 7. bis 10. September im Englischen Garten ausgetragen. 55 Athleten nahmen teil. 

Der Wettkampf wurde in einer Doppel-FITA Runde geschossen. In jeder Runde mussten die Schützen 36 Pfeile über jede der 4 Distanzen (90, 50, 70, 30 Meter) schießen. Mit einem Pfeil konnten maximal 10 Punkte erzielt werden, was eine Maximalpunktzahl von 2880 ergab.

Neue Rekorde

Ergebnisse 

Arne Jacobsen besiegte Graeme Telford 77:70 in einem Tie-breaker um Platz 8

Alfonso Jones besiegte Seiji Hibino 61:46 in einem Tie-breaker um Platz 28

Johs Akkerhaugen besiegte Francisco Naranjilla 286:285 in einem Tie-breaker um Platz 36

Weblinks 
 

Manner